Sioux Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sioux Township (Clay County, Iowa)
 Sioux Township (Lyon County, Iowa)
 Sioux Township (Monona County, Iowa)
 Sioux Township (Plymouth County, Iowa)
 Sioux Township (Sioux County, Iowa)
 Sioux Township (Missouri)
 Sioux Township (North Dakota)
 Sioux Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Little Sioux Township
 Sioux Valley Township